Луга́ доли́н и предго́рий Монта́ны () — экологический регион на северо-западе Северной Америки, на севере США и в Канаде.

Расположение 
Зона представляет собой холмистые луга и речные долины предгорий Скалистых гор в штате США Монтана и в канадской провинции Альберта. Она в основном занимает склон Скалистых гор, где с ними соприкасаются Великие равнины, поэтому расположена в районе континентального водораздела. По предгорьям протекают реки Миссури, Кларк-Форк, Биттеррут и другие. Также к экорегиону относятся отдалённые изолированные зоны ареалов, такие как долина реки Боу в Альберте. Климат умеренный, тёплый благодаря ветру чинук, который приносит сухой тёплый воздух летом (в среднем 14 °C) и зимой, поэтому зимы в экорегионе мягкие для таких широт (в среднем −8 °C).

Ссылки 
 Montana Fish, Wildlife and Parks — Intermountain Grassland

Умеренные луга, саванны и редколесья США
Луга Канады
Экорегионы США
Экорегионы Канады
 
 
Луг